Showalter ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Johnson Showalter (1858–1924), US-amerikanischer Komponist
 Buck Showalter (* 1956), US-amerikanischer Baseballspieler und Trainer
 Dennis Showalter (1942–2019), US-amerikanischer Historiker
 Elaine Showalter (* 1941), US-amerikanische Medizinhistorikerin, Literaturwissenschaftlerin und Feministin
 Gena Showalter (* 1975), US-amerikanische Schriftstellerin
 Jackson Whipps Showalter (1860–1935), US-amerikanischer Schachspieler
 Joseph Baltzell Showalter (1851–1932), US-amerikanischer Politiker
 Mark R. Showalter (* 1957), US-amerikanischer Astronom
 Max Showalter (1917–2000), US-amerikanischer Schauspieler und Komponist
 Michael Showalter (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler